Demokratische Bildung steht für:

 im Allgemeinen für Demokratiebildung 
 im Besonderen für das pädagogische Konzept hinter Demokratischen Schulen, siehe  Demokratische Schule#Demokratische Bildung.